Oberling est un patronyme porté par :

 Charles Oberling (1895-1960), médecin et cancérologue français. 
 Francis Oberling (1936-1998), médecin et hématologue français.

Homonymie de patronyme